En Pologne, Grabówko peut désigner :
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Grabówko, un village
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Grabówko, un village
dans la voïvodie de Mazovie
 Grabówko, un village
dans la voïvodie de Poméranie
 Grabówko, un village dans la powiat de Kościerzyna
 Grabówko, un village dans la powiat de Kwidzyn
 Grabówko, un village dans la powiat de Słupsk
dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Grabówko, un village.